La palabra broma puede hacer referencia a:

 Broma, maniobra, trampa o truco que se le hace a alguien por humor;
 Bulla o diversión;
 Burla, respetuosa o no;
 Chiste, pequeña historia cuyo objetivo es hacer reír al oyente;
 Masa similar al cemento;
 Gacha de avena;
 Bromas película de 1974.
 En Venezuela como eufemismo por la palabra vaina, la cual se considera malsonante aunque en menor grado.
 La familia taxonómica de Teredinidae, un grupo de moluscos bivalvos marinos. Ver también Teredos.